Brainbox (band), Nederlandse rockgroep
 Brainbox (album), debuutalbum van bovengenoemde band